Kata puede hacer referencia a:
 Kata, palabra de origen japonés.
 Kata (programación), ejercicio de programación.
 Kata (Tanzania), división administrativa de Tanzania.
 Kata (matemática), término matemático para describir las dos direcciones opuestas en la cuarta dimensión.
Kata (Kose), villa en Estonia.
Khata, también llamada Kata, ciudad de Birmania.
 Kata (álbum de Catalina Palacios), álbum de la cantante chilena Catalina Palacios.